Шерстов:
 Шерстов, Артём Сергеевич (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Шерстов, Николай Николаевич (1925—1983) — Герой Советского Союза.

Примечания